Těšovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Těšovice, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Těšovice, comune del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary